Кетцаль — многозначное слово.

 Кетцаль — птица, обитающая в горных лесах Центральной Америки.
 Кетцаль — денежная единица Гватемалы.